Ла Норија Колорада има више значења:

 Ла Норија Колорада (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Норија Колорада (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија Колорада, Педро Валдез (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику